Elvillar — cidade espanhola chamda Bilar em basco
Bilares — tribo turca que se estabeleceu no médio Volga

Desambiguações de topônimos